St. Joseph’s Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. Joseph’s Church (Delaware), NRHP-ID 78000899
 St. Joseph’s Church (Bristol County, Massachusetts), NRHP-ID 83000720
 St. Joseph’s Church (Hampden County, Massachusetts), NRHP-ID 83002999
 St. Joseph’s Church (New York), NRHP-ID 77000967
 St. Joseph’s Church (Texas), NRHP-ID 76002032

Siehe auch:
 St. Joseph’s Catholic Church
 St. Joseph’s Episcopal Church
 St. Joseph’s Roman Catholic Church
 St. Joseph Church
 Josephskirche